Il singolare del Tel Aviv Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefano Pescosolido  ha battuto in finale Amos Mansdorf 7-6(5), 7-5.

Teste di serie 

 Thomas Muster (semifinali)
 Amos Mansdorf (finale)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

 Andrej Čerkasov (semifinali)
 David Wheaton (secondo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1993
ATP Tour 1993